Název Bečov má více sídel:

 Bečov – obec v okrese Most
 Bečov (Blatno) – vesnice v obci Blatno v okrese Chomutov
 Bečov (Přeštěnice) – samota obci Přeštěnice v okrese Písek

Slovo Bečov se objevuje také v názvech sídel:
 Bečov nad Teplou – město v okrese Karlovy Vary
 Bečov nad Teplou (hrad) – hrad a zámek ve stejnojmenném městě v okrese Karlovy Vary
 Bečov nebo Becov (poněmčele Bötzow) – historický slovanský název německého města Oranienburg.